Ян Генрик Маху́льский (; 3 июля 1928, Лодзь — 20 ноября 2008, Варшава, Польша) — польский актёр театра, кино и телевидения, театральный режиссёр и педагог.

В 1954 году окончил Государственную высшую актёрскую школу в Лодзи и в 1971 году — Государственную высшую театральную школу в Варшаве. Исполнял роли в театрах Ополя, Люблина, Лодзи и Варшавы. Декан отделения актёрского мастерства в лодзинской киношколе.

Жена — актриса , сын — кинорежиссёр Юлиуш Махульский, который давал ему роли во всех своих фильмах.

Он умер от сердечного приступа в Варшаве в возрасте 80 лет. Похоронен на Воинском кладбище Пово́нзки в Варшаве.

На его похоронах играла музыка из фильма «Ва-Банк 2» — похоронный марш и регтайм.

Избранная фильмография 

 Последний день лета, 1958, режиссёр Тадеуш Конвицкий
 Вольный город, , режиссёр Станислав Ружевич
 История одного истребителя, , режиссёр Хуберт Драпелля
 Орёл, , режиссёр Леонард Бучковский
 Цена одного преступления, , режиссёр Ванда Якубовская
 Дневник пани Ганки, по одноимённому роману Тадеуша Доленги-Мостовича, , режиссёр Станислав Ленартович,
 Рукопись, найденная в Сарагосе, по одноимённому роману Яна Потоцкого, , режиссёр Войцех Хас,
 Аватар, или Замена душ, , режиссёр Януш Маевский
 Жилец, , режиссёр Януш Маевский
 Упырь,1967, режиссёр: Станислав Ленартович
 Девичий заговор, , режиссёр Иероним Пшибыл,
 Польский альбом, , режиссёр Ян Рибковский,
 Польские пути (телесериал), , режиссёр Януш Моргенштерн,
 Ва-банк, , режиссёр Юлиуш Махульский,
 Ва-банк 2, , режиссёр Юлиуш Махульский,
 Кингсайз, , режиссёр Юлиуш Махульский,
 И скрипки умолкли, , режиссёр Александр Рамати,
 Дежа вю, , режиссёр Юлиуш Махульский,
 Эскадрон, , режиссёр Юлиуш Махульский,
 Киллер, . режиссёр Юлиуш Махульский,
 Суперпродукция, , режиссёр Юлиуш Махульский,
 Ва-банк 3, , режиссёр Юлиуш Махульский,
 Эмилия, , режиссёр Пётр Матвейчик.

Примечания

Ссылки 
 Кино-Театр.ru
 Filmweb.pl
 FilmPolski.pl

Выпускники Киношколы в Лодзи
Выпускники Театральной академии им. А. Зельверовича
Преподаватели киношкол Польши
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки
Почётные граждане Лодзи